Osoby o tym nazwisku:
 Asanbek Otorbajew – radziecki wojskowy
 Dżoomart Otorbajew – kirgiski polityk